J. P. Vigier (1976) – ex hockeista su ghiaccio canadese
 Jean-Louis Vigier (1914-1992) – politico francese
 Jean-Pierre Vigier (1920-2004) – fisico francese
 Jean Touzet du Vigier (1888-1980) – generale francese
 Martin Vigier (1854-1930) – politico francese
 Philippe Vigier (1958) – politico francese
 Pierre Vigier (1760-1817) – magistrato francese
 Robert Vigier (1926-1986) – rugbista a 15 francese